Artus Quellinus ist der Name folgender Personen:

* Artus Quellinus I. (1609–1668), niederländischer Bildhauer
 Artus Quellinus II. (auch der Jüngere genannt; 1625–1700), niederländischer Bildhauer
 Artus Quellinus III. (auch Arnold Q. oder irrtümlich Jan Erasmus genannt; 1653–1686), niederländischer Bildhauer